7-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1962 Ballon d’Or)»
18 декабря 1962 года

Золотой мяч: 
 Йозеф Мазопуст

(первый раз)

< 6-я Церемонии вручения 8-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1962 году проводился в седьмой раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 875 France Football 18 декабря 1962 года. В состав жюри входили 19 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, СССР, Турции, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал чехословак Йозеф Масопуст, ставший первым чехословацкий футболистом и первым игроком «Дуклы» — обладателем данной награды. Он опередил Эйсебио и Карл-Хайнца Шнеллингера.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 285 баллов; максимально игрок мог получить 95 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1962 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1962 году